Hans Junkermann ist der Name folgender Personen:

* Hans Junkermann (Schauspieler) (1872–1943), deutscher Schauspieler
 Hans Junkermann, genannt Hennes Junkermann (1934–2022), deutscher Radrennfahrer